Fin de cycle est un album du groupe La Phaze. Il est sorti en juin 2005.

Liste des titres

Lien externe 
 Album sur Discogs

Album de La Phaze